Břečka může být:

 rozbředlá nekonzistentní hmota, nevábná kaše

příjmení
 Matěj Ambrož Břečka (1734-08.01.1796) - purkrabí Žďár nad Sázavou  (1780-1785)
 František Břečka (* 1958) – československý sportovec, atlet-sprinter
 Jan Břečka – český rychlostní kanoista, olympionik a mistr Evropy
 Ladislav Břečka (1914–1942) – československý voják, odbojář, válečný hrdina, letec v britské RAF
 Tomáš Břečka (* 1994) – český fotbalista